Рајец може бити:
 Рајец (област), област (котлина) у Северној Македонији;
 Рајец (Кавадарци), село у Северној Македонији;
 , река у Северној Македонији;
 Рајец (Словачка), град у Словачкој;
 Рајец (Шумперк), насеље у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република.

Види још 
 Рајац (вишезначна одредница)